Mit Scheibenstreuer kann folgendes bezeichnet werden:
 Elektrostreuer, elektrisch angetriebener Streuer mit ca. 50 kg Fassungsvermögen
 Düngerstreuer zur Mineraldüngerausbringung in der Standardbauform mit Streuscheiben
 Miststreuer mit Wurfscheiben